Paracalybistum är ett släkte av skalbaggar. Paracalybistum ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Paracalybistum